Kabinett Pompidou kann vier Regierungen Frankreichs unter Premierminister Georges Pompidou bezeichnen:
 Kabinett Pompidou I, im Amt vom 14. April bis zum 28. November 1962
 Kabinett Pompidou II, im Amt vom 28. November 1962 bis zum 8. Januar 1966
 Kabinett Pompidou III, im Amt vom 8. Januar 1966 bis zum 1. April 1967
 Kabinett Pompidou IV, im Amt vom 5. April 1967 bis zum 10. Juli 1968